Slaterobius är ett släkte av insekter. Slaterobius ingår i familjen Rhyparochromidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Slaterobius